Kalimanci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Kalimanci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna
 Kalimanci – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Winica